Šenturh je ime več naselij na avstrijskem Koroškem:

 Šenturh, pri Šentrupertu pri Velikovcu, tudi Šenturh pri Črnem gradu, Neudenstein, nem. Sankt Ulrich, mestna občina Velikovec 
 Šenturh, v Žihpoljah, nem. Sankt Ulrich, občina Žihpolje 
 Šenturh na Šentjanški gori, Šenturh nad Mostičem, nem. Sankt Ulrich, tržna občina Mostič

Naselja v Zvezni deželi Koroška